

Івановський сільський округ — сільський округ, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Івановський сільський округ — сільський округ, Аккольський район, Акмолинська область
 Івановський сільський округ — сільський округ, Теренкольський район, Павлодарська область